Сидни Гудвин: Гудвин, Сидни (Сидней Лесли) (1910—1912) — английский младенец, погибший при крушении «Титаника» вместе со всей своей семьёй.
 Гудвин, Сидни (Сидней Пол) (1875—1944) — английский художник-акварелист, племянник акварелиста Альберта Гудвина.